Termenul „Iuta” se poate referi la:

Râul Iuta, afluent al  râului Cerna
Iută, plantă anuală din familia Malvaceae